Українська соціал-демократична партія — політична партія Західної України початку 20 століття
 Українська соціал-демократична партія — назва партії «Україна — Вперед!» з 1998 по 2012 рік.